Csehország
 Dřenice, település a Chrudimi járásban
 Dřenice, Cheb településrésze a Chebi járásban